Farbindex steht für:

 Farbindex, Maßzahl in der Astronomie
 Farbindex (Geologie), in der Gesteinskunde verwendeter Parameter
 Colour-Index, Nachschlagewerk aller gebräuchlichen Farbmittel und Farbstoffbasis